Układ regulacji (automatyka),
 Układ regulacji – pojęcie z dziedziny polityki gospodarczej.